Сарыадыр — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарыадыр — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Сарыадыр — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.